Schweinsaffe ist die Bezeichnung für zwei nahe miteinander verwandte Primatenarten:

 Nördlicher Schweinsaffe (Macaca leonina)
 Südlicher Schweinsaffe (Macaca nemestrina)